Architekci związani z dzisiejszym Bielskiem-Białą, ojciec i syn:
 Emanuel Rost senior (1816–1889)
 Emanuel Rost junior (1848–1915)